Фамилија Силва има више значења:

 Фамилија Силва (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Силва, Колонија Камачо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику